Comitatul Stone sau Stone County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Stone County, Arkansas
 Stone County, Mississippi
 Stone County, Missouri